Премьер-министр Исламской Республики Азад Джамму и Кашмир, также кратко Премьер-министр Азад Кашмира — является главой правительства в частично признанном государстве Азад-Кашмир (де-факто — автономия в составе Пакистана). Назначается Президентом. Действующий премьер — Абдул-Гайюм Хан Ниязи.

Список премьер-министров

Временная шкала

См. также 
 Президент Азад-Кашмира

Примечания 

Азад-Кашмир